Boot Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Boot Mountain (Colorado)
 Boot Mountain (Washington)